В Соединённых Штатах насчитывается 18 округов с названием Клей (), большинство из которых названы в честь видного государственного деятеля, спикера палаты представителей, 9-го Госсекретаря США — Генри Клея:

 Клей — штат Айова
 Клей — штат Алабама
 Клей — штат Арканзас
 Клей — штат Джорджия
 Клей — штат Западная Виргиния
 Клей — штат Иллинойс
 Клей — штат Индиана
 Клей — штат Канзас
 Клей — штат Кентукки
 Клей — штат Миннесота
 Клей — штат Миссисипи
 Клей — штат Миссури
 Клей — штат Небраска
 Клей — штат Северная Каролина
 Клей — штат Теннесси
 Клей — штат Техас
 Клей — штат Флорида
 Клей — штат Южная Дакота

Примечания